Montreal Canadiens () je profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlí v Montréalu v provincii Québec. Do NHL vstoupil v jejím inauguračním ročníku 1917/18 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Centre Bell s kapacitou 21 288 diváků. Klubové barvy jsou modrá, bílá a červená.

Založen byl v roce 1909. Je také jedním z členů tzv. Original Six. Na kontě má 24 vítězství ve Stanley Cupu, zdaleka nejvíce ze všech klubů. Naposledy ale NHL ovládl v sezóně 1992/93. V současnosti (2017) hraje tým na stadionu s největší kapacitou v NHL – 21 228.

Úspěchy 
 Vítěz Stanley Cupu (24×)
 1915/16, 1923/24, 1929/30, 1930/31, 1943/44, 1945/46, 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1985/86, 1992/93
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (25×)
 1924/25, 1925/26, 1943/44, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1955/56, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1985/86, 1988/89, 1992/93
 Vítěz kanadské divize (5×)
 1927/28, 1928/29, 1930/31, 1931/32, 1936/37
 Vítěz východní divize (3×)
 1967/68, 1968/69, 1972/73
 Vítěz Norrisovy divize (8×)
 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82
 Vítěz Adamsovy divize (4×)
 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1991/92
 Vítěz severovýchodní divize (2×)
 2007/08, 2012/13
 Vítěz atlantické divize (2×)
 2014/15, 2016/17

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Montrealu Canadiens

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Montreal Canadiens na eliteprospects.com
 Oficiální stránky  
 Český a slovenský fanklub Montréal Canadiens 
 Trenéři Montréalu Canadiens 

 
Kanadské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1909
Kanadské kluby NHL
Sportovní kluby v Québecu (provincie)
Lední hokej v Montréalu